Чернише́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Чернишенко Віктор Семенович (1925—1997) — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Чернишенко Володимир Ілліч (8 травня 1940) — голова правління акціонерного товариства "Комбінат «Тепличний», Герой України.
 Чернишенко Володимир Олександрович (31 березня 1986) — український вчений, біохімік, кандидат біологічних наук, перекладач прози і віршів з англійської творів Ред'ярда Кіплінга, Джаклін Вілсон, Пола Ґелліко, Шела Сільверстейна.
 Чернишенко Георгій Павлович — український живописець.
 Чернишенко Дмитро Миколайович (1968) — російський підприємець і спортивний організатор.
 Чернишенко Сергій Вікторович — український вчений, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету.

Українські прізвища
Прізвища на -енко